Мараба () — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Пара. Составная часть мезорегиона Юго-восток штата Пара. Входит в экономико-статистический микрорегион Мараба. Население составляет  233 669 человек на 2010 год. Занимает площадь 15 128,060 км². Плотность населения — 15,45 чел./км².

История 
Город основан 5 апреля 1913 года.

Демография 
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2010 г. Национальным институтом географии и статистики (IBGE), население муниципалитета составляет:

По данным оценки 2015 года население муниципалитета составляет 262 085 жителей.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2005 составляет 2 079 838 000,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2005 составляет 10 622,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,714 (данные: Программа развития ООН).

Климат 

Климат местности: тропический.

Важнейшие населенные пункты

Ссылки 
IBGE Cidades
Confederação Nacional de Municípios (CNM)

Муниципалитеты штата Пара